Supercoppa francese 2016 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa francese 2016 – torneo di pallavolo maschile